La Rohloff AG è una azienda tedesca con sede a Fuldatal di Kassel, che produce componenti per biciclette. La società venne fondata nel 1986 da Barbara e Bernhard Rohloff con la produzione della S-L-T 99, una catena per deragliatore.

Storia e prodotti 

Dopo la introduzione sul mercato della S-L-T 99, nel 1990 la italiana Campagnolo la usò per i successivi quattro anni per tutti i prodotti del gruppo Campagnolo.

Werk 3 

La sede attuale nella zona industriale di Fuldatal.

Curiosità 
 Il simbolo della Rohloff è un corvo in volo su sfondo giallo.
 Il logo fu quasi "vivo" nel marzo 1995 quando nidificò una cornacchia chiamata poi „Rohloff“ nei pressi dell'azienda. I suoi scherzi nel quartiere la resero popolare. Da allora la cura di pulcini orfani è diventata prassi per la azienda.

Note

Bibliografia 
 Barbara Rohloff, Marco Rauch, Thomas Tiggemann, Margit Grimm-Bettermann u. a.: Rohloff Geschichten. Fuldatal 2009. ISBN 978-3-00-028542-4

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Produttori di componenti di biciclette